Skupina E je jednou z šesti skupin Mistrovství Evropy ve fotbale 2020. Do skupiny E hrané v Petrohradě a Seville byly nalosovány týmy Španělska, Polska, Švédska a Slovenska. Skupina se měla původně hrát v Dublinu a Bilbau, ani jedno město ale nedokázalo zajistit vstup alespoň části fanoušků na stadion, a pořadatelství jim tedy bylo odebráno.

Týmy

Tabulka

Zápasy

Polsko – Slovensko

Španělsko – Švédsko

Švédsko – Slovensko

Španělsko – Polsko

Slovensko – Španělsko

Švédsko – Polsko

Odkazy

Reference 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020